Brook Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brook Lake (Colorado)
 Brook Lake (Minnesota), im Beltrami County
 Brook Lake (Oregon)
 Brook Lake (Utah)
 Brook Lake (Grant County, Washington)
 Brook Lake (King County, Washington)
 Brook Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Big Brook Lake
 Brooks Lake
 Brock Lake